Бакир-Баш - східна скеляста вершина хр. Кокуш-Кая, Крим; 

 Бакир-Баш, Бахр-баш-Чокрак, джерело Мідної голови - джерело під сх. схилом гори Бакир-Баш, Крим.